Albumy numer jeden w roku 2022 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2022 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2022 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2022 (Węgry)

Zobacz też